Кировская область России включает 58 городских населённых пунктов, в том числе:
18 городов, среди которых выделяются: 
5 городов областного значения, то есть не входящих в состав районов области — образуют отдельные городские округа (в списке  выделены оранжевым цветом); 
40 посёлков городского типа, среди которых выделяется:
 1 закрытое административно-территориальное образование — образует отдельный городской округ (в списке  выделен серым цветом).

Города

Посёлки городского типа

Бывшие пгт

См. также 
 Административно-территориальное деление Кировской области
 Населённые пункты Кировской области

Примечания 

Кировская область
 
Списки населённых пунктов Кировской области